Антон Йорген Андерсен (; ,  — , ) — шведский виолончелист, композитор и музыкальный педагог норвежского происхождения.

Играл в театральных оркестрах в Кристиании (1864) и Тронхейме (1865), затем обосновался в Стокгольме, изучал композицию под руководством Юхана Линдегрена. В 1871—1905 гг. виолончелист Королевской капеллы, с 1880 г. концертмейстер виолончелей. В 1882 г. избран в Королевскую музыкальную академию.

Написал пять симфоний (из которых Пятая, с речитативом и хором, написана на текст Хенрика Вергеланна), сонату и Норвежскую рапсодию для виолончели и фортепиано, струнный квартет, концертштюк для пяти виолончелей и трёх контрабасов и несколько других сочинений для подобных составов, использовавшиеся в педагогической работе в консерваторских классах виолончели и контрабаса.

Обе дочери Андерсена, Астри и Ингрид Мария, стали пианистками.

Примечания

Ссылки 
 P. Vretblad. Anton J. Andersen // Svenskt biografiskt lexikon, Band 01 (1918), sida 664.

Виолончелисты Швеции
Композиторы Швеции
Академические музыканты Швеции